Miejscowości w USA:
 Greenview – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Siskiyou
 Greenview – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Menard
 Greenview – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Boone
Gminy w USA:
 Greenview (ang. Greenview Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele